DCK est un sigle pouvant signifier :
 deoxycytidine kinase (en anglais, ), une enzyme encodée par le gène DCK et produisant de la désoxycytidine à partir de phosphate ;
 DCK (où DCK signifie Death Cube K, une anagramme de Buckethead''), le quatrième album de Buckethead.

DCK est aussi un code pouvant signifier :
 Aéroport de Dahl Creek, aux États-Unis, selon le code IATA.

Code